Megiddo (stad) (Tel Megiddo), stadstaat uit de Kanaänitische oudheid 
 Megiddo (kibboets), kibboets in de regionale gemeente
 Regionale raad van Megiddo
 Slag bij Megiddo, een van de drie veldslagen aldaar
 Megiddo: The Omega Code 2, speelfilm uit 2001